ГЕТ-Ліга 2018—2019 () — 80-й сезон ГЕТ-Ліги проводиться під егідою Норвезького хокейного союзу. Чемпіонат стартував 8 вересня 2018, а фінішував 15 квітня 2019. Вчетверте чемпіоном Норвегії став «Фріск».

Клуби

Перший етап 
x – плей-оф; y – чемпіон регулярного сезону; r – кваліфікаційний раунд

Джерело: hockey.no

Плей-оф 

Джерело: hockey.no

Кваліфікація 

q – кваліфікація до ГЕТ-Ліги 2019—2020; r – вибули

Джерело: hockey.no

Джерела 
 Офіційний сайт  
 ГЕТ-Ліга на scoresway 

2019
Норвегія
Норвегія
2019 у Норвегії